Виктор Лазничка (; ) — чешский шахматист, гроссмейстер (2006).

В шахматы начал играть в 6 лет. Неоднократный победитель и призёр чемпионатов Чехии по шахматам среди юниоров в различных возрастных категориях: 

 Золото: 1997 (до 10 лет), 1998, 1999 (до 12 лет);
 Серебро: 2001 (до 18 лет).

Бронзовый призёр Чемпионата Европы по шахматам среди юниоров (Херцег-Нови, 2005, категория до 18 лет).

Чемпион Чехии (2006). В составе сборной Чехии участник 5-и Олимпиад (2006—2014) и 6-и командных чемпионатов Европы (2007—2017).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехии